Prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza u sezoni 1961./62. je bila liga 3. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je bio Jadran iz Kaštel Sućurca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica  
p - utakmica prekinuta 

 Izvori:

Kvalifikacije za Drugu saveznu ligu 
Kvalifikacije za prvaka Dalmatinske zone, koji je potom išao u doigravanje za Prvenstvo Hrvatske.

 Izvori:

Poveznice 
 Grupno prvenstvo Splitskog nogometnog podsaveza 1961./62.
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza 1961./62.
 Prvenstvo Zadarskog nogometnog podsaveza 1961./62.

Izvori 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 85 
 Jurica Gizdić: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010., , str. 65-66  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 60-62 
 Jurica Gizdić: HNK Trogir : 95 godina nogometa u Trogiru, Trogir, 2007., , str. 71-73 
 Jurica Gizdić: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 49-51 
 Jurica Gizdić: 80 godina Jadrana, Kaštel Sućurac, 2002., , str. 70-73 
 

 

1961-62
Split
1961-62 Split